Пехорка — топоним в России:
 Пехорка — река в Московской области.
 Пехорка — деревня в Люберецком районе Московской области.
 Пехорка — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
Пехорка — до 1965 г. название деревни Красномайская в Порецком районе Чувашии.
 Пехорка — парк культуры и отдыха в Балашихе